66. længdegrad kan henvise til:

 66. vestlige længdekreds
 66. østlige længdekreds